El término Distrito de Huancabamba puede hacer referencia a:

Distrito de Huancabamba, distrito en el departamento de Piura, Perú.
Distrito de Huancabamba, distrito en el departamento de Pasco, Perú.